Гингальс — артиллерийское орудие XIX века.
 Гингальс — хлопчатобумажная ткань.